Японський віск (木蝋), також відомий як сумаховий віск — це блідо-жовта, воскоподібна, нерозчинна у воді тверда і липка речовина, отримана з плодів деяких видів родини анакардієвих, що походять з Японії та Китаю, такі як Toxicodendron vernicifluum (лакове дерево) і Toxicodendron succedaneum (японське воскове дерево). 
Японський віск є побічним продуктом виробництва лаку. Плоди дерев Toxicodendron збирають, пропарюють і пресують для отримання воскової речовини, яка твердне, коли охолоджується. Це - не справжній віск а жир, який містить 95% пальмітину. Японський віск продається у формі пласких квадратів або кругів і має прогірклий запах. Його екстрагують пресуванням і нагріванням або дією розчинників.

Використання 

Японський віск використовується у свічках (не димлять), поліролі для меблів, воску для підлоги, воскових сірниках, милі, упаковці для харчових продуктів, фармацевтичних препаратах, косметиці, виготовлення пастельних матеріалів, кольорових олівцях, полірувальних сумішах, мастилах для металів, клеях, термопластичних смолах і як замінник бджолиного воску. Оскільки він прогіркає, його не часто використовують у харчових продуктах.

Історія 
У префектурі Нагасакі клан Сімабара заохочував вирощувати японський віск для поліпшення його фінансового та економічного становища. Зокрема, під час епохи Шова дерева з високим вмістом "воску" масово культивувалися на півострові Сімабара. Нині японський віск виготовляється компанією Honda Girou Kogyosho в місті Сімабара, яка продовжує використовувати традиційну техніку. Вирощування японських воскових дерев процвітало у префектурі Ехіме. У період Мейдзі віск експортували в інші країни. До Другої світової війни японський віск вважався важливим експортним товаром.

Спосіб виготовлення 

Плоди містять до 30% олії, її отримують пресуванням або екстракцією. Плоди просівають, пресують і подрібнюють, відварюють. Тлущ збирається з поверхні гарячої води. Свіжий "віск" має жовтувато-зелений колір, його вибілюють на сонці. У процесі екстракції до плодів додається органічний розчинник, такий як гексан. Із соку лакового дерева виготовляють лак.

Властивості 
Середня температура плавлення = 51 °C  (45–53 °C).
Густина ≈ 0,975.
Розчинний у бензолі, ефірі, лігроїні та лугах. Нерозчинний у воді та холодному етанолі.
Йодне число = 4,5–12,6.
Кислотне число = 6–209.
Число омилення = 220.

Список літератури 
 Claude Leray "Waxes" в Kirk-othmer encyclopedia of chemical technology 2006, Wiley-VCH, Weinheim. doi : 10.1002/0471238961.2301240503152020.a01.pub2
 長崎新聞 (28.10.2018). "伝統産業 木蝋 こだわりの製法貫く ｜ 長崎新聞" .長崎新聞(японською мовою). 22 листопада 2019.
 Брейді, Джордж С.; Клаузер, Генрі Р.; Ваккарі А., Джон (1997). Матеріали довідника (14-е вид.). Нью-Йорк, Нью-Йорк: McGraw-Hill. ISBN 0-07-007084-9.